Cal Trinxet de la Costa és una masia situada al municipi de Solsona, a la comarca catalana del Solsonès.

Masies de Solsona